Инжектор ( ←  «вбрасываю») — может значить:

 Инжектор — струйный насос для нагнетания газа или жидкости в резервуары, например, питательной воды в паровой котёл (см. паровой инжектор).
 Инжектор — ускоритель (обычно линейный) для ввода заряженных частиц в основной ускоритель.
 Инжектор — форсунка, механический распылитель жидкости или газа; в частности — топлива (в двигателях), например, часть системы впрыска топлива бензинового ДВС (см. инжекторная система подачи топлива).
 Инжектор — устройство для имплантации эластичного искусственного хрусталика в глаз.
 Инжектор — устройство для добавления питающего напряжения в витую пару в технологии PoE.